The Way We Walk — Live in Concert — концертное видео британской рок-группы Genesis, записанное 8 ноября 1992 года в выставочном центре Эрлс Корт, Лондон, Великобритания, в рамках прощального тура We Can't Dance Tour.

В мае 2020 года концерт был доступен на официальном канале группы на Youtube.

О релизе 

Как и альбом We Can't Dance, концертная программа тура Genesis была несколько смещена в сторону прогрессивного стиля группы в сравнении с их предыдущими работами; наряду с известными хитами в треклист выступления вошло немало продолжительных композиций. Попурри «In the Cage Medley» (представлявшее раннее творчество группы) для данного тура было заменено на другое, более продолжительное и охватывающее период с 1971 по 1986 год. С альбома We Can’t Dance было исполнено 7 композиций.

Это первый концерт Genesis, изданный на DVD. Он был издан в формате двойного DVD, содержавшего такие бонусы как доступ ко всем камерам, фотогалерею, комментарии и интервью с группой (рецензент журнала Classic Rock охарактеризовал данное издание как «эталон, по которому можно мерить и другие релизы»). В 2009 году концерт был переиздан со звуковой дорожкой 5.1 как часть бокс-сета Genesis Movie Box 1981–2007 в формате одинарного DVD и без дополнительных возможностей.

Список композиций 
выступление
 «Land of Confusion» *
 «No Son of Mine»
 «Driving the Last Spike» (часть 2) *
 «Old Medley» («Dance on a Volcano» / «The Lamb Lies Down on Broadway» / «The Musical Box» / «Firth of Fifth» / «I Know What I Like» / «That’s All» / «Illegal Alien» / «Your Own Special Way» / «Follow You Follow Me» / «I Know What I Like» (реприза))
 «Fading Lights» *
 «Jesus He Knows Me»
 «Dreaming While You Sleep»
 «Home by the Sea / Second Home by the Sea»
 «Hold on My Heart»
 «Domino»
 «The Drum Thing (Drum Duet)»
 «I Can't Dance»
 «Tonight, Tonight, Tonight» *
 «Invisible Touch» *
 «Turn It On Again»
* — исполнено на полтона ниже, чтобы компенсировать понижающийся голос Коллинза

дополнения

 интервью с Коллинзом, Резерфордом и Бэнксом;
 подключение к 16 различным камерам по ходу концерта
 фотографии
 маршрут тура
 комментарии Бэнкса, Коллинза и Резерфорда

В записи участвовали 
 Фил Коллинз — вокал, ударные;
 Майк Резерфорд — гитары, бас-гитара, бэк-вокал;
 Тони Бэнкс — клавишные, бэк-вокал

сессионные музыканты
 Дэрил Стёрмер — гитары, бас-гитара, бэк-вокал;
 Честер Томпсон — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 

Концертное видео
Genesis
Альбомы на английском языке
Концертные альбомы Virgin Records
Видеоальбомы 2002 года